De Grand Prix-wegrace van Oostenrijk 1994 was de vijfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1994. De race werd verreden op 22 mei 1994 op de Salzburgring nabij Salzburg, Oostenrijk.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

1994
Oostenrijk
Sportevenement in Salzburg